Mosquito Lake (englisch für „Stechmücken-See“) steht für:

 Mosquito Lake (Nordwest-Territorien), See in den Nordwest-Territorien, Kanada
 Mosquito Lake (Alaska), Ort im Haines Borough, Alaska, Vereinigte Staaten
 Mosquito Lake (Washington), See im Whatcom County, Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten